Il doppio femminile del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Viktoryja Azaranka e Caroline Wozniacki erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di partecipare al Dubai Tennis Championships 2010.
Vania King e Michaëlla Krajicek hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Bethanie Mattek-Sands e Meghann Shaughnessy.

Teste di serie

 Vladimíra Uhlířová /  Renata Voráčová (primo turno)
 Monica Niculescu /  Riza Zalameda (semifinali)

 Vania King /  Michaëlla Krajicek (campionesse) 
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2010